Elxleben : une municipalité allemande de l'arrondissement de Sömmerda, dans le land de Thuringe
 Elxleben : une municipalité allemande de l'arrondissement d'Ilm, dans le land de Thuringe